Windhund steht für:

 Windhund, eine Gruppe von Hetzhunderassen
 Der Windhund, französischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1979 

Siehe auch:
 Der Windhund und die Lady
 Gasthaus zum Windhund
 Windhundprinzip